Лихачовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Лихачовка — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Лихачовка — село в Млиновском районе Ровненской области.